Бигфок има више значења:
 Бигфок (Монтана)
 Бигфок (Минесота)